Brezova est un toponyme qui peut désigner :

Brezova, une localité de la municipalité de Sveti Križ Začretje, dans le comitat de Krapina-Zagorje.

Brezova, un village de la municipalité d’Ivanjica, dans le district de Moravica ;
 Brezova, un village situé sur le territoire de la ville de Kraljevo, dans le district de Raška.

Voir également